NK Roma Slavonski Brod
 RNK Roma Sisak
 NK Roma Vanča Vas